Croton polystachyus est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton polystachyus, Spreng., 1826 : Croton matourensis
 Croton polystachyus, Hook. et Arn., 1838 : Croton cascarilloides

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton

Polystachyus